Маггид (Maggid; «рассказывающий» от ‏) — слово еврейского происхождения.

 Маггид — синагогальный проповедник.
 Маггид — в каббале источник мистических знаний.

Фамилия
 Маггид, Пинехас (1747−1823) — раввин и проповедник, родоначальник семьи Маггид.
Маггид, Гилель Ноах (1829—1903) — российский генеалог и библиограф, внук Пинехаса М..
Маггид, Давид Гилелевич (1862—1941) — российский публицист, гебраист и художник; сын Г. Н. Маггида.

Прочее
 «Маггид Мешарим» (изд. частично в Люблине, 1646; другая часть в Венеции, 1656) — сочинение, гомилетические разъяснения Торы, приписывается Иосефу Каро (1488—1575).

См. также 
 Магид | Маджид

Примечания